Утуга — деревня в Себежском районе Псковской области, Бояриновская волость;
 Утуга — река в Себежском районе Псковской области, бассейн р. Нища;
 Утуга — второе название озера Чайки в Себежском районе Псковской области, Бояриновская волость.